Всеобщие выборы в западной Малайзии прошли 25 апреля 1964 года. Победу одержала Партия альянса, получившая 89 из 104 мест в парламенте. Явка составила 78,9%.

Результаты

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1964 год в Малайзии